Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 228001–229000.

228001–228100

228101–228200

228201–228300

228301–228400

228401–228500

228501–228600

228601–228700

228701–228800

228801–228900

228901–229000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (225001)-(230000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (228001-229000)